

Sigle 
 Forza Nuova – partito politico italiano
 Fronte Nazionale – partito politico belga
 Fronte Nazionale – partito politico francese, nel 2018 ridenominato Rassemblement National

Codici 
 FN – codice vettore IATA di Regional Airlines

Altro 
 fN – simbolo del femtonewton
 FN – sigla per Fabrique Nationale de Herstal, fabbrica di armi belga e di motociclette
 FN – sigla della Congregazione della Sacra Famiglia di Nazareth
 FN – targa automobilistica di Bodenseekreis (Germania)
 FN – targa automobilistica di Moss (Norvegia)
 FN – targa automobilistica della marina spagnola (Fuerzas Navales)
 Fn – tasto funzione utilizzato in talune tastiere compatte, specialmente nei notebook e nei netbook